Die Saison 2019/20 der Jugendbundesliga Handball (JBLH) weiblich war die siebte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der weiblichen A-Jugend. Sie begann am 7. September 2019 mit dem ersten Spieltag der Vorrunde und hätte planmäßig am 30./31. Mai 2020 mit dem Final Four geendet, wurde aber vorzeitig am 21. April 2020 aufgrund der Coronavirus-Krise abgebrochen.

Später hat der Deutsche Handballbund (DHB) als Ausrichter festgelegt, dass der Meistertitel nicht vergeben wird. Die acht Mannschaften, die in den Zwischenrundengruppen die ersten beiden Plätze belegten und damit in das ausgefallene Viertelfinale einzogen, qualifizieren sich direkt für die nächste Saison. Titelverteidiger ist die weibliche A-Jugend von Borussia Dortmund.

Gruppeneinteilung 
Vom Jugendspielausschuss des DHB wurde am 14. Juni 2019 folgende Gruppeneinteilung festgelegt:
 Gruppe 1: Buxtehuder SV, Rostocker HC, Werder Bremen
 Gruppe 2: HC Leipzig, TV Aldekerk, AMTV Hamburg
 Gruppe 3: HSG Blomberg-Lippe, Füchse Berlin Reinickendorf, VfL Bad Schwartau
 Gruppe 4: TSV Bayer 04 Leverkusen, HSG Bensheim/Auerbach, TuS Metzingen
 Gruppe 5: Frankfurter HC, TSG Friesenheim, Thüringer HC
 Gruppe 6: HSG Marne/Brunsbüttel, VfL Oldenburg, SV Grün-Weiß Schwerin
 Gruppe 7: HCD Gröbenzell, SG BBM Bietigheim, TV Nellingen
 Gruppe 8: BV Borussia Dortmund, HSG Rodgau Nieder-Roden, SG Kappelwindeck/Steinbach

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde an drei Spieltag-Wochenenden zwischen dem 7./8. September und 16./17. November 2019 ausgetragen.

Gruppe 1 
Bereits vor dem abschließenden Spieltag hatten sich in Gruppe 1 der Buxtehuder SV und Werder Bremen für die Zwischenrunde qualifiziert. Rostock verlor alle vier Spiele und schied aus.

Gruppe 2 
Der HC Leipzig spielte souverän und stand frühzeitig als Gruppensieger fest. Ebenfalls für die Zwischenrunde qualifizierte sich Aldekerk, während der AMTV Hamburg alle Spiele verlor und ausschied.

Gruppe 3 
Bereits vor dem abschließenden Spieltag hatten sich in Gruppe 3 der VfL Bad Schwartau und die HSG Blomberg-Lippe für die Zwischenrunde qualifiziert. Die Füchse Berlin verloren alle vier Spiele und schieden aus.

Gruppe 4 
In Gruppe 4 wurde Metzingen ohne Niederlage Gruppensieger und erreichte ebenso die Zwischenrunde wie das Zweitplatzierte Bayer 04 Leverkusen. Die HSG Bensheim/Auerbach schied zwar sieglos aus, konnte aber mit dem 27:27-Unentschieden im Heimspiel gegen Metzingen einen Achtungserfolg erzielen.

Gruppe 5 
Spannend verliefen die Vorrundenspiele in der Gruppe 5 – die Entscheidungen fielen erst am letzten Spieltag. Für die Zwischenrunde qualifizierten sich der Thüringer HC und Friesenheim, während der Frankfurter HC durch die abschließende 21:26-Niederlage gegen den THC ausschied.

Gruppe 6 
In der Gruppe 6 gewann der VfL Oldenburg alle vier Spiele und wurde souverän Gruppensieger. Gruppenzweiter wurde die HSG Marne/Brunsbüttel aufgrund der besseren Tordifferenz im direkten Vergleich mit der punktgleichen Mannschaft aus Schwerin.

Gruppe 7 
Spannend verliefen die Vorrundenspiele in der Gruppe 7. Erst im letzten Gruppenspiel zwischen Bietigheim und Gröbenzell (28:28-Unentschieden) fiel die Entscheidung: Bietigheim und Nellingen qualifizierten sich für die Zwischenrunde, während Gröbenzell knapp ausschied.

Gruppe 8 
Borussia Dortmund blieb in der Gruppe 8 verlustpunktfrei und wurde souverän Gruppensieger. Ebenfalls für die Zwischenrunde qualifizierte sich die SG Kappelwindeck/Steinbach, während die HSG Rodgau Nieder-Roden nach deutlichen Niederlagen in allen vier Spielen ausschied.

Zwischenrunde 
Für die Zwischenrunde qualifizierten sich die jeweils beiden erstplatzierten Mannschaften der acht Vorrundengruppen. Gespielt wurde in vier Gruppen, wobei sich die jeweils beiden Erstplatzierten für das Viertelfinale qualifizierten.

Die Zwischenrunde wurde an drei Spieltag-Wochenenden zwischen dem 18./19. Januar und dem 29. Februar/1. März 2020 ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Weblinks 
 Jugendbundesliga weiblich auf den Seiten des DHB
 
 Jugendbundesliga (JBLH) weiblich – Saison 2019/20 auf SIS-Handball.de

Einzelnachweise 

2019_20
Handballsaison 2019/20